nom alternatiu de Pirard, bisbe de Lieja de 831 a 838, 840 o 841
 Erard de la Mark, príncep-bisbe del principat de Lieja de 
 Sébastien Érard (1752-1831), fabricant de pianos